Карлос Ромеро може да се отнася за:

 Карлос Ромеро – испански писател и сценарист на теленовели
 Карлос Ромеро – уругвайски футболист

Вижте също 
 Карлос